Špital je lahko:

 Špital, sopomenka za bolnišnico (npr. Civilna bolnišnica v Ljubljani)
 Špital, ustanova v Celju
 Špital, ustanova v Lenartu v Slovenskih goricah
 Špital, priimek

Naselje 

 Špital, vas v Občini Zagorje ob Savi
 Špital ob Dravi, mesto na Koroškem, Avstrija
 Špital ob Dravi, okraj
 Taborišče Špital ob Dravi, begunsko taborišče v času druge svetovne vojne

Glej tudi 

 Spital
 Špitalič
 Hospic